Nationale Numismatische Collectie, verzameling onder beheer van De Nederlandsche Bank
 National Association for the Advancement of Colored People, een burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten van Amerika